Puchar Węgier w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od 1951 r. przez Węgierski Związek Piłki Siatkowej (Magyar Röplabda Szövetség) dla węgierskich męskich klubów siatkarskich.

Pierwszym triumfatorem w rozgrywkach był klub Csepeli Vasas. Najwięcej razy (18) Puchar Węgier zdobywał klub Volleyball Kaposvár.

Triumfatorzy

Bilans klubów

Bibliografia 
 

!